Bootcamp (deutsch; englisch: boot camp) steht für:
 umgangssprachlich den Prozess bzw. den Ort der Grundausbildung in mehreren Teilen des US-amerikanischen Militärs
 daran angelehnte Umerziehungslager für Straftäter oder schwer erziehbare Jugendliche, siehe Bootcamp (Strafvollzug)
 (Fitness-)Training generell
 ein Trainingslager im E-Sport, siehe E-Sport#Training

Boot Camp steht für:
 Boot Camp (Buch), ein von einem Bootcamp handelndes Werk des Jugendbuchautors Morton Rhue.
 Boot Camp (Film), ein US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2007.
 Boot Camp (Software), eine Software zur Installation des Betriebssystems Windows auf einem Apple-Rechner